łania – samica jelenia lub daniela.
 Łania – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Chodecz
 Łania – przystanek kolejowy we wsi Łania
 Łania – potok, dopływ Ciska